Motatan ou l'une de ses graphies peut désigner :

Toponymes

Motatán : l'une des 20 municipalités de l'État de Trujillo ;
 Motatán : chef-lieu de la municipalité de Motatán dans l'État de Trujillo ;
 Motatán : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Motatán dans l'État de Trujillo ;
 Motatán : une rivière de l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme